qui signifie jeux vidéo en anglais, peut désigner :

Jeu vidéo 
 , un mensuel allemand consacré au jeu vidéo ;
 , un magazine américain consacré au jeu vidéo, renommé  en 1993.

Musique 
 , une chanson de la chanteuse américaine Lana Del Rey sortie le  ;
 Video Games, une chanson de Gary Benson, en 1983 ; 
 Video Games, une chanson de To Kill a King, en 2012.

Littérature 
 Video Games (Lucky Wander Boy), un roman de D.B. Weiss sorti en 2003.

Voir aussi 
  ;
 .